John Robins ist der Name folgender Personen:

* John Robins (Rugbyspieler) (John Denning Robins; 1926–2007), walisischer Rugby-Union-Spieler
 John Robins (Regisseur), britischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor 
 John Robins (Komiker) (John Michael David Robins; * 1982), britischer Komiker

Siehe auch:
 John Robbins